Con il termine Calibi si può indicare:
 Calibi (paroliere), paroliere italiano
 Calibi (popolo), popolazione dell'Anatolia